Andrónico Luksic ist der Name folgender Personen:

* Andrónico Luksic Abaroa (1926–2005), chilenischer Geschäftsmann und Milliardär
 Andrónico Luksic Craig (* 1954), chilenischer Geschäftsmann und Milliardär